Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Эспаньол» 114-м в его истории и 81-м в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Эспаньол» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2015/16

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Эспаньол»
 ФК «Эспаньол» в сезоне 2015/16 на сайте soccerway.com

2015/2016
Эспаньол